Aki Hakala – batterista finlandese
 Eila Hakala – ex cestista finlandese
 Jukka Hakala – ex calciatore finlandese
 Lea Hakala – ex cestista finlandese
 Vesa Hakala – ex saltatore con gli sci finlandese
 Hakala - parola per dire tutto da Akala Studio